Bruno Devoldère (1948-2008), comédien français.
Jennifer Devoldère (1974-), réalisatrice et scénariste française, nièce du précédent.

Patronyme français